JMY – codice aeroportuale IATA del Mammy Yoko Heliport, Freetown, Sierra Leone